Daniel Bäckström kan syfta på:

 Daniel Bäckström (1975–), svensk politiker
 Daniel Bäckström (låtskrivare) (1974–), svensk låtskrivare och musikproducent
 Daniel Bäckström (fotbollstränare) (1987–), svensk fotbollstränare